UNKL:
 Южно-Уральский никелевый комбинат — российское предприятие цветной металлургии.
 UNKL — ICAO код аэропорта Красноярска.